Jan Barszczewski (1790-1851) – polski i białoruski pisarz, poeta, wydawca,
 Jan Barszczewski (1921-1944) – oficer Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.